El término Jambelí puede referirse a:

Archipiélago de Jambelí, grupo de islas situadas en el extremo sur de la costa del Ecuador.
Canal de Jambelí, estrecho o paso marítimo ubicado al suroeste del Ecuador, en el golfo de Guayaquil.
Isla Jambelí, una de las 6 islas principales del archipiélago de Jambelí, en el Ecuador.
Punta Jambelí, cabo que constituye el punto más septentrional del archipiélago de Jambelí.
Cultura Jambelí,una  cultura del Ecuador muy antigua con muy poca información ubicada en la provincia de El Oro.